Os Outros (filme)
 Os Outros (telessérie)
Personagens na ficção
 Os Outros (DC Comics)
 Os Outros (Game of Thrones)

Desambiguação